Ruta Provincial 11 puede hacer referencia a:

Ruta Provincial 11, ruta provincial de Buenos Aires, Argentina.
Ruta Provincial 11, ruta provincial de La Pampa, Argentina.
Ruta Provincial 11, ruta provincial de Santa Cruz, Argentina.